Calatorao kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calatorao (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Calatorao (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar